Bosshard ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Bosshard (* 1962), Schweizer Motocrossfahrer und Manager 
 Andres Bosshard (* 1955), Schweizer Musiker
 Daniel Bosshard (* 1978), Schweizer Thaiboxer
 Daniel Bosshard (Politiker) (* 1983), Schweizer Politiker (Grüne)
 Emil Bosshard (1860–1937), Schweizer Chemiker und Hochschullehrer
 François Bosshard (* 1950), Schweizer Werklehrer, Grafiker und Künstler 

 Heinrich Bosshard (1811–1877), Schweizer Lehrer, Musiker, Dichter, Naturforscher und Landwirt
 Heinrich Bosshard von Rümikon (1748–1815), Schweizer Bauer, Prediger und Geodät
 Jennifer Bosshard (* 1993), Schweizer Fernsehmoderatorin
 Marco Thomas Bosshard (* 1976), deutscher Romanist
 Max Bosshard (* 1949), Schweizer Architekt
 Patricia Bosshard (* 1965), Schweizer Geigerin und Komponistin
 Richard Bosshard (* 1935), Schweizer Radsportler
 Rudolf Bosshard (1890–1980), Schweizer Ruderer
 Stephan Bosshard (* 1960), Schweizer Unternehmer
 Susann Bosshard-Kälin (* 1954), Schweizer Journalistin und Autorin
 Trudy Müller-Bosshard (* 1947), Schweizer Journalistin und Rätselautorin

Siehe auch:
 Bossard
 Bossart
 Bosshart
 Bosshardt